Jean Michelin ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Jean Michelin (Maler, 1571) (um 1571–1641), französischer Maler, in der Literatur auch Jean I Michelin genannt, Stammvater einer Malerfamilie
 Jean Michelin (Maler, 1616) (um 1616–1670), französischer Maler, auch Jean II Michelin genannt
 Jean Michelin (Maler, 1623) (um 1623–1696), französischer Maler, Mitglied der Académie Royale und herzoglich braunschweig-lüneburgischer Hofmaler, auch Jean III Michelin genannt